Antonio Teixeira Guerra foi um grande geógrafo brasileiro, nasceu em 9 de setembro de 1924, na cidade do Rio de Janeiro e faleceu no dia 1 de outubro de 1968, aos 44 anos de idade. Foi casado com Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra, também geógrafa e dessa união tiveram sete filhos, dos quais o primogênito, Antonio Jose Teixeira Guerra, também viria a se tornar Geografo. O casal trabalhou durante muitos anos no IBGE, onde desenvolveram diversos projetos em conjunto, escreveram muitos artigos, e realizaram diversos trabalhos de campo.

Dados biográficos 

Filho de pai português, comerciante e mãe italiana, Guerra sempre foi muito estudioso, tendo se formado em Geografia e História pela Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Fez o seu curso secundário no Colégio Independência, entre os anos de 1936 e 1940. Entrou para a Faculdade de Filosofia, da Universidade do Brasil, em 1942, onde se licenciou em Geografia e História em 1945. Nesse mesmo ano, entrou para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), então Conselho Nacional de Geografia. Em 1947, ganhou uma bolsa de estudos e foi para a França, onde fez vários cursos de especialização em Geografia, na Universidade de Paris, até o ano de 1949. Nesse ano, foi convidado para estagiar no Instituto Francês da África Negra, tendo percorrido o oeste africano e o sul do deserto do Saara, até a então Guiné Portuguesa. Voltou para o Brasil em 1949, onde se reintegrou ao Conselho Nacional de Geografia. A partir daí, lecionou na Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado da Guanabara e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou dos Congressos Internacionais de Geografia, realizados em Lisboa (1949), Washington (1952), Rio de Janeiro (1956) e Estocolmo (1960). Tomou parte ativa em várias assembleias gerais da Associação de Geógrafos Brasileiros, de onde se tornou sócio em 1951. Foi professor, durante praticamente toda sua vida profissional, dos cursos de férias para Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Secundário de Geografia, que eram organizados pelo então Conselho Nacional de Geografia. Em novembro de 1967, defendeu sua tese de livre-docente, na então Faculdade de Filosofia da Universidade do Estado da Guanabara, tendo sido aprovado brilhantemente com a tese intitulada “A Geografia e a Conservação dos Recursos Naturais do Brasil – Bases do Bem-Estar e da Segurança Nacional”. Quando faleceu em 1º de outubro de 1968, Guerra era Diretor de Divisão Cultural do Instituto Brasileiro de Geografia, da Fundação IBGE.

Ao longo de sua carreira profissional, Guerra publicou dezenas de artigos em periódicos nacionais e estrangeiros, e vários livros. Entre eles, destacam-se os trabalhos sobre os então territórios do Amapá, Acre e Rio Branco, o livro Recursos Naturais do Brasil (Conservacionismo), cuja segunda edição saiu após sua morte, em 1976, baseado na sua tese de livre docente. Seu filho mais velho, Antonio Jose Teixeira Guerra (o único que seguiu a carreira do pai) e sua mãe, Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra, atualizaram essa edição. Sem dúvida nenhuma, sua mais consagrada publicação é o Dicionário Geológico-Geomorfológico, publicado pelo IBGE. Antonio Jose Teixeira Guerra, também geógrafo, atualizou e ampliou essa obra, que foi publicada, pela primeira vez pela Editora Bertrand Brasil, em 1997, sob o título de Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico, encontrando-se atualmente na sua 11ª edição (2015).

Guerra conseguiu publicar muito e com qualidade, numa época em que não havia computadores, GPS, imagens de radar e de satélite e outros avanços tecnológicos que tanto facilitam e agilizam o trabalho de um pesquisador. O fato é que ele publicou muito: trabalhos de altíssima qualidade, de uma versatilidade incrível, até hoje consultados por geógrafos e outros profissionais que desejam obter informações sobre os antigos territórios federais, solos tropicais, variações de nível do mar, sambaquis, lateritas, aspectos geográficos da Amazônia, Cananéia, e Subsídios para a uma nova divisão política do Brasil, publicado em 1960, na Revista Brasileira de Geografia.

Em 1994 foram reunidos, por seu filho Antonio Jose Teixeira Guerra, em um só livro, 13 trabalhos de Antonio Teixeira Guerra, na maioria esgotados e até hoje motivo de consulta por parte de uma gama variada de pesquisadores e de pessoas que se interessam pela obra de Guerra. Trata-se do Coletânea de Textos Geográficos (Bertrand Brasil) que presta uma homenagem a Guerra, reunindo em um só livro trabalhos que já se constituem em obras clássicas.

A seguir o prefácio do livro Coletânea de Textos Geográficos, feito por Orlando Valverde, outro famoso geógrafo do IBGE, que foi amigo e contemporâneo de trabalho de Guerra e prestou sua última homenagem, através desse prefácio, que ajuda a ilustrar a carreira do ilustre geógrafo.

Livros 

 Teixeira Guerra, Antonio. Estudo Geográfico do Território do Amapá. Rio de Janeiro: Ed. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1954.
 Teixeira Guerra, Antonio. Dicionário Geológico-Geomorfológico. Rio de Janeiro: Ed. Instituto Pan-Americano de Geografia e História, Comissão de Geografia, 1954.
 Teixeira Guerra, Antonio. Estudo Geográfico do Território do Acre. Rio de Janeiro: Ed. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1955.
 Teixeira Guerra, Antonio. Geografia do Brasil (Roteiro de uma viagem): Ed. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1960.
 Teixeira Guerra, Antonio. Paisagens do Brasil, 2a Edição. Rio de Janeiro: Ed. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1962.

Imagens relacionadas

Ligações externas 
 Website Lagesolos / Universidade Federal do Rio de Janeiro

Geógrafos do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro